Seikijuku si può riferire a:

 Seikijuku, un'organizzazione paramilitare imperialista giapponese
 Seikijuku, la scuola di Jūdō fondata da Isao Okano